Batalin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Theodorowicz Batalin
 Alexander Feodorowicz Batalin